Ecuador Open Quito 2017 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2017 z cyklu Ecuador Open Quito rozgrywany w dniach 6–12 lutego 2017 roku w Quito na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 540 310 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Ameryce Południowej
Ekwador w XXI wieku